Životice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Životice (Schiwotitz), Gemeinde im Okres Plzeň-jih
Životice u Nového Jičína (Seitendorf b. Neutitschein), Gemeinde im Okres Nový Jičín
Životice (Schiwotitz), Ortsteil von Vrančice, Okres Příbram
Životice (Havířov) (Ziwotitz), Ortsteil von Havířov, Okres Karviná
Životice (Seitendorf b. Maidelberg), Ortslage von Dívčí Hrad, Okres Opava

Siehe auch:
Dolní Životice (Schönstein), Gemeinde im Okres Opava
Hladké Životice (Seitendorf b. Zauchtel), Gemeinde im Okres Nový Jičín
Horní Životice (Seitendorf b. Freihermersdorf), Gemeinde im Okres Bruntál